Die Pfarrhauskomödie bezeichnet:

 Die Pfarrhauskomödie (Theaterstück), ein Theaterstück von Heinrich Lautensack aus dem Jahr 1911
 Die Pfarrhauskomödie (Film), eine Verfilmung von Veit Relin aus dem Jahr 1972